Účet může být:

 účet – záznam o stavu a pohybech peněžních závazků užívaný v účetnictví
 počáteční účet rozvažný
 aktivní účet
 pasivní účet
 výnosový účet
 nákladový účet
 syntetický účet
 analytický účet
 dohadný účet
 bankovní účet – dlouhodobý záznam o ukládání peněz ve finanční instituci – například v bance či ve spořitelně – jinými slovy též bankovní konto
 běžný účet
 kontokorentní účet
 podnikatelský účet
 osobní účet České spořitelny
 doklad, kterým se oznamuje požadavek na zaplacení za zboží nebo služby, také účtenka
 osobní účet pacienta – záznam o zaplaceném pojistném a vyčerpaných službách určitého pacienta u zdravotních pojišťoven
 účet (informatika) – identifikace uživatele umožňující ovlivnit chování systému k uživateli
 uživatelský účet
 webový účet